Sonia Lafuente Martínez (ur. 7 grudnia 1991 w Las Palmas de Gran Canaria) – hiszpańska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2010), medalistka zawodów międzynarodowych oraz 6-krotna mistrzyni Hiszpanii (2010, 2012–2016).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Hiszpańscy łyżwiarze figurowi
Hiszpańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Las Palmas de Gran Canaria
Urodzeni w 1991